Anthony Peluso (1989-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien. ;
 Federico Peluso (1984-), footballeur international italien ;
 Marco Peluso (1981-) joueur professionnel américain de hockey sur glace ;
 Mario Peluso (1962-) musicien, auteur, compositeur et parolier canadien ;
  
 Nathy Peluso (1995-), chanteuse de rap argentine.